Зю́ков — фамилия. Известные носители
 Зюков, Анатолий Матвеевич (1886—1953) — советский терапевт, инфекционист.
 Зюков, Владислав Михайлович (род. 1993) — российский легкоатлет.
 Зюков, Евгений Владимирович (род. 1978) — украинский легкоатлет.
  (род. 1962) — украинский государственный деятель.